Um simoleon pode significar:

 Um termo informal para dólar
 A moeda básica em muitos jogos da Maxis, incluindo SimCity, The Sims e The Urbz (símbolo §)

Veja também
 The Great Simoleon Caper

Desambiguação